Solitaire est un substantif et un adjectif. Comme substantif, il peut désigner :
 Au sens commun : désigne celui qui connaît la solitude ;
 Au sens particulier : laïc qui, au , choisit volontairement de quitter vie sociale et carrière professionnelle pour s'isoler à l'abbaye de Port-Royal des Champs dans le but de gagner le Ciel. Les Solitaires vivaient comme les premiers ascètes chrétiens, dépossédés de tout bien, priant, jeûnant et s'adonnant aux travaux manuels dans le respect de l'Évangile ;
 Solitaire, diamant monté seul, le plus souvent sur une bague ;
 Solitaire, algorithme de chiffrement.

Faune 
 Ver solitaire : taenia solium.
 Solitaire de la Réunion et Solitaire de Rodrigues : oiseaux aujourd'hui disparus.
 Tinamou solitaire : oiseau de la famille des tinamidés.
 Solitaire : papillon de jour de la famille des piéridés.
 Solitaire : papillon de nuit de la famille des notodontidae.
 Solitaire : sanglier vivant seul, le plus souvent un vieux mâle.

Flore 
 Amanite solitaire : champignon du genre Amanita.

Cinéma et télévision

Titres 
 Solitaires, film américain réalisé par Van Dyke Brooke en 1913.
 Solitaire, film canadien réalisé par Francis Damberger en 1991.
 Solitaire, film américain réalisé par Gareth O'Neil en 1996.
 Solitaire, film américain réalisé par Arthur Muhammad en 2005.
 Solitaire (Rogue), film australien réalisé par Greg McLean en 2007.
 Solitaire, film américain réalisé par Frank D'Agostino en 2008.
 Solitaire, série télévisée américaine et canadienne créée par Matthew Parkhill et diffusée entre 2013 et 2017.

Les Solitaires (Single Wives), film muet américain de George Archainbaud sorti en 1924.
Les Solitaires (Los venerables todos), film de Manuel Antín sorti en 1963.
Les Solitaires, film de Jean Paul Civeyrac, sorti en 2000.
Les Solitaires (Samotáři), film de David Ondříček sorti en 2000.

Personnage de fiction 
 Solitaire, Simone Latrelle de son vrai nom, personnage du film de James Bond Vivre et laisser mourir de Guy Hamilton sorti en 1973 et incarné par Jane Seymour.

Littérature 
 Le Cygne solitaire (鴻零雁記) : roman chinois de Su Manshu paru en 1912.
 Les Rêveries du promeneur solitaire : ouvrage inachevé français de Jean-Jacques Rousseau rédigé entre 1776 et 1778.
 Solitaire : personnage du roman britannique Vivre et laisser mourir de Ian Fleming paru en 1954, Simone Latrelle de son vrai nom.
 Solitaire : algorithme cryptographique développé par Bruce Schneier pour utilisation avec un jeu de cartes, appelé Pontifex dans le roman Cryptonomicon (1999) de Neal Stephenson pour anecdote.

 Musique 
 Solitaire : chanson de Neil Sedaka sortie en 1972.
 Solitaire : album français de Doc Gynéco sorti en 2002.
 Solitaire : chanson française de Bernard Lavilliers sortie en 2008.
 Solitaire : album du groupe de Symphonic Metal autrichien Edenbridge sorti en 2010.
 Solitaire : album de la chanteuse française Shy'm sorti en 2014.

 Lieux 
 Îlot Solitaire, îlot au sud-ouest des îles Kerguelen, point le plus occidental de l'archipel.
 Solitaire, localité de Namibie.
 Rivière Solitaire, affluent du lac Rémigny, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au  Québec, au Canada.
 Crique Solitaire, cours d'eau de la Guyane française.

 Sport 
 Solitaire du Figaro : la course à la voile en solitaire créée en 1970 renommée depuis en Solitaire Afflelou Le Figaro.

 Navires de la marine française 
Deux navires de la marine française ont porté le nom de Solitaire :
 le , navire de ligne de deuxième rang portant , lancé en 1758 et démoli en 1771 ;
 le , navire de ligne de troisième rang portant , lancé en 1774 et capturé le  ; il devient alors le 
 le Solitaire, navire poseur de canalisations autopropulsé de haute mer construit en 1972.

 Jeux 
 Solitaire, casse-tête se pratiquant sur un tablier et dont le but est d'éliminer les pièces par des sauts successifs.
 Solitaire, patience utilisant un jeu de cartes traditionnel.
 Solitaire bulgare, jeu de cartes.
 solitaire, version électronique du jeu de cartes et de patience du même nom, qu'on retrouve sur tous les systèmes Windows depuis Windows 3.x.''
 Solitaire, jeu de grattage de La Française des jeux basé sur le jeu de casse-tête du même nom.

Références

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française
Homonymie de titre